

Palmarès

Squadra 

Darüşşafaka: 2017-18

Individuale 
 All-NBDL Second Team (2016)
 All-NBDL All-Rookie First Team (2016)
 Basketball-Bundesliga MVP: 1
EWE Oldendurg: 2018-2019
 All-Eurocup First Team: 1
Metropolitans 92: 2021-2022
 
Metropolitans 92: 2021-2022

Altri progetti

Collegamenti esterni